Заря́ — нежилой поселок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. Входит в Мамское городское поселение.

Находится на левом берегу реки Витим, напротив рабочего посёлка Мама, на правом берегу устья реки Мама.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мамско-Чуйского района